Bojador puede referirse a:

 el cabo Bojador situado en el territorio del Sahara Occidental;
 la ciudad de Cabo Bojador ubicada junto a él.